Wilhelm Schubart ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schubart (Jurist) (1808–1884), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Wilhelm Schubart (Philologe) (1873–1960), deutscher Philologe, Althistoriker und Papyrologe

Siehe auch:
 Wilhelm Schubert